Jan Leon Górzyński – oficer Powstania Listopadowego
 Józef Górzyński (ur. 1959) – arcybiskup metropolita warmiński
 Sławomir Górzyński (ur. 1962) – heraldyk i historyk
 Zdzisław Górzyński (1895-1977) – dyrygent